Suardi puede referirse a:

 Suardi, localidad de la Argentina; o
 Suardi, localidad de Italia.